Орландо Песанья де Карвальо (; 20 сентября 1935, Нитерой — 10 февраля 2010, Рио-де-Жанейро) — бразильский футболист, защитник, игрок национальной сборной Бразилии. Чемпион мира 1958.

Карьера 
Орландо начал профессиональную карьеру в 1953 году в клубе «Васко да Гама», в котором он играл до 1962 года, выиграв 2 чемпионата Рио и турнир Рио-Сан-Паулу. В феврале 1962 года он дебютировал в клубе «Бока Хуниорс», в котором он сыграл 119 матчей (105 в чемпионате и 14 в кубке Либертадорес), но не забил ни одного мяча. С «Бокой», командой, которую он выводил на поле с капитанской повязкой, он выиграл 3 чемпионата Аргентины. В 1965 году Орландо возвратился в Бразилию и стал выступать за «Сантос». В «Сантосе» Орландо выиграл 4 чемпионата Паулиста, турнир Рио-Сан-Паулу, Кубок Бразилии, Турнир Роберто Гомеса Педросы и Рекопа Судамерикана. Закончил карьеру Орландо в 1970 году, три месяца выступая за свой первый клуб — «Васко да Гама».

Сборная 
В национальной команде Орландо дебютировал 18 мая 1958 года, заменив Жадира, в матче с Болгарией (3:1). Он был вызван в состав сборной на чемпионат мира 1958 года, выигранный Бразилией, на котором он отыграл все матчи и на чемпионат мира 1966 года, в котором провёл лишь одну игру, которая стала последней для Орландо, 19 июля против Португалии.

Смерть 
10 февраля 2010 года Орландо скончался в Рио-де-Жанейро на 75-м году жизни.

Достижения 
 Чемпион штата Рио: 1956, 1958
 Чемпион Турнира Сантьяго де Чили: 1957
 Чемпион Турнира Парижа: 1957
 Чемпион Тереса Эррера Трофи: 1957
 Победитель Турнира Рио-Сан-Паулу: 1958, 1966
 Победитель турнира Инисио: 1958
 Чемпион мира: 1958
 Обладатель Кубка О’Хиггинс: 1959
 Обладатель Кубка Атлантики: 1960
 Чемпион Аргентины: 1962, 1964, 1965
 Чемпион штата Сан-Паулу: 1965, 1967, 1968, 1969
 Обладатель Кубка Бразилии: 1965, финалист — 1968
 Чемпион Бразилии: 1966

Ссылки 
 Профиль на СамбаФут
 Профиль на brasilnacopa
 Профиль на historiadeboca.com.ar 

Футболисты Бразилии
Футбольные тренеры Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Сантос»
Чемпионы мира по футболу
Тренеры ФК «Витория» Салвадор
Тренеры ФК «Жоинвиль»
Тренеры ФК ССА